Alena puede referirse a:

Personas 
Alena es una variante de Helena. Las personas con este nombre incluyen:

 Alena Douhan, diplomática bielorrusa.
 Alena Šeredová (1978-), actriz y modelo checa.
 Alena Vrzáňová (1931–2015), patinadora sobre hielo checa.

Otros usos 

 ALENA (Acuerdo de libre-échange nord-américain), acrónimo francés para el Acuerdo de Comercio Libre norteamericano
Nombres femeninos